Charles VI kan syfta på:

 Charles VI (1368–1422),  kung av Frankrike 1380–1422
 Charles VI (opera) – en grand opera i fem alter från 1843 med musik av Jacques Fromental Halevy och libretto av Casimir Delavigne